Прибульці — гіпотетичні представники розумного позаземного життя.

Кінематограф
Прибульці — французька комедія режисера Жана-Марі Пуаре 1993 року.
Прибульці 2: Коридори часу — французька комедія режисера Жана-Марі Пуаре 1998 року.
Прибульці в Америці — французька комедія режисера Жана-Марі Пуаре 2001 року.
Прибульці 3: Взяття Бастилії — французька комедія режисера Жана-Марі Пуаре 2016 року.